Grupa A a Campionatului European de Fotbal 2016 este formată din: Franța, România, Albania și Elveția. Meciurile s-au jucat între 10 iunie și 19 iunie 2016.

Clasament

|}

Meciuri

Franța vs. România

Albania vs. Elveția

România vs. Elveția

Franța vs. Albania

România vs. Albania

Elveția vs. Franța

Referințe

Campionatul European de Fotbal 2016